Быковец — многозначный термин:

Топоним 
 Быковец — город в Молдавии.
 Быковец — упразднённая деревня в Ветковском районе Гомельской области Белоруссии.

Фамилия 
 Быковец, Леонид Александрович (1921—1997) — советский лётчик, Герой Советского Союза.

См. также 
 Быховец